

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Sempronius – città della Contea di Cayuga, New York
 Sempronius – città fantasma della Contea di Austin, Texas